Юдинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Юдинка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2014 г.

Россия 
 Юдинка — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Юдинка — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Юдинка — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Юдинка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Юдинка — деревня в Воловском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Юдинка — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Юдинка — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Юдинка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Юдинка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Юдинка — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Юдинка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Юдинка — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Юдинка — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

См. также 
 Юдинка — река, правый приток Енисея.